Villa Ferri (Napoli)
Villa Ferri (San Felice sul Panaro)